Mazor Robotics – azienda statunitense
 Moran Mazor – cantante israeliana
 Stanley Mazor – matematico e informatico statunitense